Девід Джеймс Ганді (;  19 лютого 1980, Білерікі, Ессекс, Велика Британія) — британська модель одягу. Став успішною моделлю після перемоги у телеконкурсі в 2001. Протягом кількох років співпрацював із італійським будинком мод Dolce & Gabbana, знімаючись для їх рекламних компаній та виступаючи на їх модних шоу.

Фотосесії для журналів 
{| class="wikitable"
|-  style="background:#ccc; text-align:center;"
! colspan="6" style="background: LightSteelBlue;" | Журнальні та редакційні фотозйомки
|-  style="background:#ccc; text-align:center;"
! Рік !! Журнал !! Фотограф !! Редакція !! Обкладинка !!
|-
| rowspan="2"|2008 || Hercules ||  || "Pour Les Dieux Vivants" ||  ||
|-
| Fantastic Man|| Anthony Maule || "Spectacles" ||  ||
|-
| rowspan="3"|2009 || DV Man Magazine || Tobias Lundkvist || "A Fistful of Dollars" ||  ||
|-
| GQ Style (Russia) || Robert Jaso || "David Gandy" ||  ||
|-
| GQ (China) || Arnaldo Anaya-Lucca || "A Portrait of a Gentleman" ||  ||
|-
| rowspan="4"|2010 || V Man || Karl Lagerfeld || "Double Take" ||  ||
|-
| L'Officiel Hommes China || Milan Vukmirovic || "What We Really Like" ||  ||
|-
| Twist Magazine || Lionel Guyou || "David Gandy" ||  ||
|-
| Men's Health || Hamish Brown || David Gandy by Hamish Brown ||  ||
|-
| rowspan="6"|2011 || Details Magazine || Norman Jean Roy || "David by Norman Jean Roy" ||  ||
|-
| Attitude Magazine || Mariano Vivanco || "Model #1" ||  ||
|-
| L'Officiel Hommes (Italia) || Paolo Zerbini || "Stile Sartoriale" || 
|-
| Velour Magazine || Eddie Bovington || "Velour #4" ||  ||
|-
| GQ Style (China) || Mark Seliger || "David Gandy" ||  ||
|-
|Men's Health (Italy) || Hamish Brown || "David Gandy" ||  ||
|-
| rowspan="13"|2012 || Tetu|| Ram Shergill || "Modele Superstar" ||  ||
|-
| L'Officiel Hommes Korea|| David Roemer || "The Perfectionist" ||  ||
|-
| Schön Magazine || Dimitris Theocharis || "Guys and Dolls" ||  ||
|-
| Apollo Magazine || Leny Guetta || "L'Icone Affranchie" ||  ||
|-
| Men's Health UK || Leo Cackett  || "Million Pound Muscle = Get Rich the David Gandy Way"  ||  ||
|-
| Rake Magazine || Jake Walters || "The Britalian Job" ||  ||
|-
| SID Magazine || Leigh Keily || "Heart of Gold" ||  ||
|-
| 10 Magazine || Paul Wetherell || "British Brawn & Bred" ||  ||
|-
| Vogue (Japan) || Matt Irwin || "I'm Better in Black" ||  ||
|-
| Elle Magazine (China)|| Lionel Guyou || "Letter of the English Men" ||  ||
|-
| British Vogue || Nick Knight || "Midas Touch" ||  ||
|-
| Phoenix magazine || Leigh Keily || "David Gandy" ||  ||
|-
| August Man Magazine || Chiun-Kai Shih || "David Gandy – From English Lad to British Icon" ||  || (a) (b)
|-
|rowspan="9"|2013 || S Moda for El País || Damon Baker || "El 'Top' Mejor Pagado Del Mundo" ||  ||
|-
| Madame Figaro Hommes || Lionel Guyou || "L'Apollon British' (British Apollo) ||  ||
|-
| Vogue Hombre || Stephanie Pfriender Stylander || "El Arte De Amor" (The Art of Love) ||  ||
|-
| GQ Romania || Arcin Sagdic || "The Great Gandy" ||  ||
|-
| Sunday Telegraph|| Lorenzo Agius || "Wanted on Board" ||  ||
|-
| Amica || Giovanna Gastel || "I Piu Belle del Mondo" (Most Beautiful in the World) ||  ||
|-
| Spectrum || Debra Hurford Brown || "Eye Gandy" ||  ||
|-
| ShortList || David Goldman || "The New Brute" ||  ||
|-
| ES Magazine || Hamish Brown || "David Gandy's Guide to Dropping Your Top" ||  ||
|-
|rowspan="11"|2014|| August Man Malaysia|| Chiun Kai Shih || "David Gandy Revisited" ||  ||
|-
| GQ Taiwan || Chiun Kai Shih || "David Gandy for GQ Taiwan by Chiun-Kai Shih" ||  ||
|-
| GQ Style Mexico || Lionel Guyou || "David Gandy Una Nueva Categoria" ||  ||
|-
| Mayfair Times || John Russo || "David Gandy Up Close and Personal" ||  ||
|-
| Man of the World || John Balsom || "A New Frontier" ||  ||
|-
| GQ Espana || Mariano Vivanco || "David Gandy – el Mejor Modelo del Mundo" ||  ||
|-
| August Man Magazine || Thomas Lavelle || "The X-Factor" ||  ||
|-
| GQ Style Brazil || Arnaldo Anaya-Lucca || "David Gandy, Classic Gentleman" ||  ||
|-
| L'Officiel Hommes Turkey || Ram Shergill || "David Gandy" ||  ||
|-
| Glass || Roger Rich || "David Gandy" ||  ||
|-
| Gioia! || Fabio Leidi || "David Gandy and Bianca Balti – I Magnifici Due" ||  ||
|-
| rowspan="6"|2015|| Out || Blair Getz Mezibov || "David Gandy and the New Romantics ||  ||
|-
|Grazia || Greg Lotus/Esther Haase || "Prendimi Sono Tuo" (Take Me I'm Yours) ||  ||
|-
|7th Man Magazine || Lawrence Thomas || "Man on Top" ||  ||
|-
| GQ Thailand || Ram Shergill|| “The Alpha Male Model” ||  ||
|-
| Esquire Mexico || John Russo || “El Envidiable David Gandy” ||  || 
|-
| GQ Australia || Jordan Graham || "Men of the Year" ||  ||
|-
| rowspan="5"|2016 || STYLE: Men Singapore || Wee Khim || “Man of Steel” ||  ||
|-
| Goodwood - Telegraph Magazine || Tomo Brejc || “David Gandy’s True Love||  ||
|-
| Vanity Fair On Route || Arnaldo Anaya-Lucca || “David Gandy On Route” ||  ||
|-
| GQ Turkey || Koray Birand || “Kusursuz (Perfect) DNA” ||  ||
|-
| GQ Mexico || Richard Ramos || “Gentleman Universal” ||  ||
|}

 Появи у медіа 
2010
 Friday Night with Jonathan Ross2011
 This Morning2012
 Absolutely Fabulous2013
 Comic Relief's Big Chat with Graham Norton Alan Carr: Chatty Man Nightline2014
 Entertainment Tonight
 Ireland AM
 Mornings
2015
 Alan Carr: Chatty Man Comic Relief (Red Nose Day 2015)
 Classic Car Show (Series 1, Episode 1)
 Classic Car Show (Series 1, Episode 11)
 ''Mornings

Особисте життя 
Ганді має старшу сестру, яка мешкає в Іспанії. У 2011 почав зустрічатися із британською поп-співачкою та учасницею поп-гурту The Saturdays Моллі Кінг. Через десять місяців пара розійшлася, але знову зійшлася у 2015. У січні 2016 Кінг та Ганді знову розійшлися.

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка на Twitter 
 Офіційна сторінка на Facebook 
 Офіційна сторінка на Instagram 
 Блог на Vogue UK 
 Рецензія машини Девіда Ганді на GQ 
 Статті Девіда Ганді для Telegraph 
 Гайд стилю Девіда Ганді
 David Gandy Fitness App 
 This Morning Interview (2011) with flashback video of 2001 competition win 
 Channel 5 Classic Car Show Series 1 Episode 1 (Trailer) 
 Channel 5 Classic Car Show Series 1 Episode 11 (Trailer) 

Британські моделі
Уродженці Ессексу
Інтернет-меми